1970 Голяма награда на Мексико е 8-о за Голямата награда на Мексико и тринадесети кръг от сезон 1970 във Формула 1, провежда се на 25 октомври 1970 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико